Пузы́рчатка бахро́мчатая () — многолетнее травянистое хищное растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

Распространено в тропической части Африки и Южной Америки. Произрастает на сырых песчаных почвах в открытых саваннах, на высоте до 1 575 метров над уровнем моря. Вид описан Робертом Пилгером в 1914 году.

Классификация 
Вид Пузырчатка бахромчатая входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

Примечания

Литература 
 Taylor, Peter. (1989). The genus Utricularia: A taxonomic monograph. Kew Bulletin Additional Series XIV: London. 

Флора Африки
Флора Южной Америки
Хищные растения
Пузырчатковые